NRFA steht für:
 National Resistance Front of Afghanistan, Nationale Widerstandsfront von Afghanistan
 National Road Fund Agency in Sambia

Abkürzung